

Biografia

La fase di crescita (1937-1961) 
Nato e cresciuto fino all'età di 14 anni a Villanova, frazione di Colli al Metauro  in Provincia di Pesaro e Urbino, lui e la sua famiglia si trasferirono a Fano nel 1951 dove intraprese i suoi studi al liceo scientifico.

Grazie a una borsa di studio, pur essendo di origini povere, poté trasferirsi al Collegio Universitario don Nicola Mazza di Padova per frequentare la facoltà di Economia dell'Università Ca' Foscari di Venezia, dove si laureò nel 1961.

Vita lavorativa (1961-1995) 
Dopo la laurea si trasferì a Milano, contro il volere dei genitori, dove era presente più disponibilità di lavoro: trovò infatti dopo poco tempo un impiego alla Edison (1962-1963) e successivamente al Comune di Milano (1963-1970).

Nel 1970 venne assunto da Piero Bassetti, dove iniziò a far parte del primo gruppo di funzionari che prepararono le strutture della nascente Regione Lombardia, la quale aveva bisogno dell'organizzazione degli uffici, degli studi preparatori di attività e della redazione del primo Statuto Regionale.

Nel 1995 andò in pensione con qualche anno di anticipo, abbandonando quindi la carriera politica: ciò però non lo fermò, perché iniziò a dedicarsi alla libera professione di commercialista, aggregandosi con uno studio al centro di Milano.

Vita privata 
Leandro si sposò nel 1967 con Ambretta Manna, trasferitasi a Milano dal 1963 come impiegata in una compagnia di assicurazioni. Dal matrimonio nacquero due figli: Andrea nel 1970 (Laureato in economia e commercio, esperto in diritto tributario) e Davide nel 1971 (ingegnere meccanico).

Vita da scrittore 
Leandro Fossi fin da giovane ha sempre avuto un'inclinazione per la scrittura, passione a cui non si poté dedicare poiché immerso del tutto in quella che era la sua carriera lavorativa. Nonostante questo ostacolo riuscì però a restare vicino a questo mondo, dove aveva prodotto diverse opere letterarie, in particolare: relazioni, paper, un libro di argomento economico e giuridico e diversi articoli pubblicati su un quotidiano economico nazionale.

Queste opere erano state scritte con intenzione lavorativa e non con quella di "raccontare", perciò non avevano niente a che fare con la voglia di scrivere romanzi e racconti.

Fossi si avvicinò alla scrittura dopo il suo primo intervento nel novembre del 2001, utilizzò questo suo hobby per uscire da una fase di depressione che in quel periodo dovette affrontare. Egli stesso racconta nelle sue opere il suo rapporto con la scrittura, ad esempio nel suo ultimo libro leggiamo chiaramente cosa lo ha spinto a scrivere:

 "sono un dilettante, scrivo per non pensare alle mie disgrazie...".
 "...poiché scrivere il mio primo libro mi aveva aiutato molto, iniziai a scriverne un altro".

Dopo aver intrapreso questo percorso creativo Leandro cominciò a frequentare scuole di scrittura e a scrivere racconti, alcuni poi pubblicati online fin dal 2004.

Stile di scrittura 
Fossi è come un cronista di se stesso: infatti i suoi primi due libri sono quasi totalmente autobiografiche, associate da un po' di fantasia e da una lieve nota sarcastica. L'abilità nella scrittura evolve di opera in opera, passando da una prosa concreta ed essenziale ad una piana, lessicalmente precisa e a tratti ironica ed accompagnata da una stesura limpida, scorrevole e concreta.

"Un passo troppo lungo", pubblicato nel 2011, è un vero e proprio romanzo con caratteristiche thriller a differenza degli altri libri scritti in precedenza. La trama infatti è un intreccio fra affari e potere, fra cinismo di colletti bianchi senza scrupoli e di magistrati e politici senza etica professionale. 

Il vero interesse dell'autore però è la descrizione, sempre un po' sottotraccia, mantenuta a basso profilo, con scetticismo, arguzia e sarcasmo.

Il quarto ed ultimo libro, "Anche questa è vita", è completamente autobiografico e racconta della sua permanenza in ospedale: utilizzando un linguaggio estremamente piano, essenziale ed asciutto, quasi da relazione informativa, ma animato da argute osservazioni, da battute, da ritrattini di medici, infermieri e ricoverati che dividono con lui la stanza. Il libro cresce emotivamente a poco a poco e coinvolge gradualmente il lettore che alla fine si immedesima nell'ammalato.

Opere 

Fuga in oriente, Milano, ExCogita, 2005.
La casa degli zii e altri racconti, Milano, ExCogita, 2006.
Un passo troppo lungo, Robin, 2011.
Anche questa è vita, Robin, 2015.

Note

Voci correlate 
 Piero Bassetti